Das New Zealand Masters 1989 war ein zur Snooker-Saison 1989/90 gehörendes Snookerturnier. Die letzte Austragung der New Zealand Masters wurde vom 3. bis zum 6. August 1989 im Parliament of New Zealand ausgetragen.

Im Finale besiegte der Engländer Willie Thorne seinen Landsmann Joe Johnson. Thorne spielte im Halbfinale das höchste Break des Turnieres.

Wie auch schon bei der vorherigen Ausgabe wurde ein Spiel um Platz drei ausgetragen. Der letztjährige Vierte Tony Knowles besiegte Stephen Hendry.

Preisgeld 
Das Turnier wurde von Lions Brown gesponsert. Wieder gab es keine Prämie für das höchste Break.

Turnierplan 
Für das Turnier wurden fünf Engländer und jeweils ein Neuseeländer, Schotte und Nordire eingeladen.

Das Viertelfinale, das Halbfinale und das Spiel um Platz Drei wurden im Modus Best of 11 Frames, das Finale im Modus Best of 13 Frames ausgetragen.

Century Breaks 
Während des Turnieres wurden sechs Centurys von drei Spielern gespielt.
  Willie Thorne: 137, 120, 105
  Stephen Hendry: 115, 110
  Tony Knowles: 109

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 1989
1989
Sportveranstaltung in Wellington